«Нумансия» () — первый броненосец (броненосный фрегат) испанского королевского флота, и первый в мире броненосец, совершивший успешное кругосветное плаванье. Корабль был заказан как часть крупномасштабного проекта возвращения Испании в число ведущих морских держав. Получил свое название в память о подвиге кельтиберийских жителей Нуманции, в окрестностях нынешней Сории, сопротивлявшихся перед римскими захватчиками. Являлся вторым из трёх кораблей испанского флота, носивших такое название.

Броненосец «Нумансия» принял активное участие в Первой тихоокеанской войне (1864-1871). Во время кантонального восстания 10 октября 1873 года участвовал в морском сражении у Картахены.

Практически однотипный ему деревянный батарейный броненосец «Витория» спущен был на воду в 1865 году в Англии.

Примечания

Литература

Ссылки 
La Marina Blindada en el Siglo XIX 

Броненосцы Испании
Суда по алфавиту